Heterosyllis havaica är en ringmaskart som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1866. Heterosyllis havaica ingår i släktet Heterosyllis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
havaica